

Бесагаш — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Бесагаш — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Бесагаш — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Бесагаш — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Бесагаш — село, Талгарський район, Алматинська область